

Patronymes 
 Aldo Marelli,  (1919-?), joueur italien de football ;
 Luisa Marelli Valazza (1950-), cheffe cuisinière italienne ;
 Sergio Marelli, (1926-2006), joueur et dirigeant italien de basket-ball.

Enterprises 
 Ercole Marelli, entreprise italienne de construction de matériel électrique ;
 Magneti Marelli, entreprise industrielle italienne.

Divers 
 Sesto Marelli (métro de Milan), station de la ligne 1.

Homonymie de patronyme